Альфо́нс Эскиро́с (), полное имя Анри Франсуа Альфонс Эскирос (Henri François Alphonse Esquiros; 23 мая 1812 года, Париж — 12 мая 1876 года, Версаль) — французский писатель-романтик и свободомыслящий политический деятель: депутат и сенатор.

Биография 
Начиная с 1834 года, издаёт сборники стихов и романы. За книгу размышлений философско-демократического характера о жизни Иисуса «Народное Евангелие» (Evangile du peuple, 1840) был подвергнут тюремному заключению, впечатления от которого — в стихотворениях «Песни заключённого» (Chants d’un prisonnier, 1841).

Был членом законодательного собрания 1849 г.; изгнан после декабрьского переворота и жил в Англии до амнистии 1869 года, после чего был проведён радикалами в члены законодательного корпуса. Временное правительство 1870 года () послало его умиротворять беспорядки в Марселе. Избранный там депутатом национального собрания, он занял место крайних левых. В 1875 г. избран пожизненным сенатором.

Творчество 
Поэзия
 Сборник Les Hirondelles, 1834
 Chants d’un prisonnier, Paris, Challamel, 1841, 246 стр.
 Fleur du peuple, Paris : F. Sartorius, 1848, 71 стр.

Романы
 Le Magicien, Paris, L. Desessarts, 1838, 2 vol.
 Charlotte Corday, Paris, Desessarts, 1840, 2 vol.

Публикации
 Philosophie du Christ, 1835
 L'Évangile du peuple, Paris, Le Gallois, 1840, 139 стр. (размышления философского и демократического характера о жизни Иисуса)
 Les Vierges sages, Paris, P. Delavigne, 1842, 252 стр.
 Les Vierges martyres, Paris, P. Delavigne, 1846, 256 стр.
 Paris, ou Les sciences, les institutions, et les mœurs au XIX siecle, 1847
 Histoire des amants célèbres (совместно с Adèle Esquiros), Paris, bureau des publications nationales, 1847
 Histoire des Montagnards, Paris, V. Lecou, 1847, 2 т.
 Regrets. — Souvenirs d’enfance. — Consolation. — Jalousie, (совместно с Adèle Esquiros), Paris, imprimerie de Bénard, 1849
 Le Droit au travail, de son organisation par la réforme des institutions de crédit, Blois, C. Groubental, 1849, 40 стр.
 De la Vie future au point de vue socialiste, Marseille, bureaux de la Voix du peuple, 1850, 144 стр.
 Histoire des martyrs de la liberté, Paris, J. Bry aîné, 1851, 240 стр.
 Les Confessions d’un curé de village, Paris, J. Bry, 1851, 48 стр.
 Les Fastes populaires, ou Histoire des actes héroïques du peuple et de son influence sur les sciences, les arts, l’industrie et l’agriculture, Paris, administration des publications populaires, 1851—1853, 4 т.
 Le Château d’Issy, ou les Mémoires d’un prêtre, Bruxelles, J. B. Tarride, 1854, 238 p. (rééd. Leipzig, A. Durr, 1860)
 Les Vierges martyres, Les Vierges folles, Les Vierges sages 1840-42, La Morale universelle, 1859 (переиздание)
 La Néerlande et la vie hollandaise, Paris, Michel Lévy frères, 1859, 2 т.
 Itinéraire descriptif et historique de la Grande-Bretagne et de l’Irlande (совместно с Adolphe Joanne), Paris, L. Hachette, 1865, 739 стр.
 L’Angleterre et la vie anglaise, Paris, J. Hetzel, 1869, 5 т.
 L'Émile du dix-neuvième siècle, Paris, Librairie internationale, 1869, стр..
 Les Paysans, Paris, librairie de la Bibliothèque démocratique, 1872, стр.
 Ce qu’on pensait de l’Empire à l'étranger, Paris, Le Chevalier, 1875, стр.

Переписка
 Choix de lettres, Paris ; Genève, Champion-Slatkine, 1990, 144 стр.

Литература 
 

Писатели Франции
Писатели романтизма
Политики Франции
Социалисты Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Бессменные сенаторы
Похороненные на кладбище Сен-Пьер